Breitenbach bezeichnet:

Städte und Gemeinden:
 in Deutschland
 Breitenbach am Herzberg, Gemeinde im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Breitenbach (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

 außerhalb Deutschlands
 Breitenbach am Inn, Gemeinde und Ortschaft bzw. Katastralgemeinde Breitenbach im Bezirk Kufstein, Tirol, Österreich
 Breitenbach SO, Gemeinde im Kanton Solothurn, Schweiz
 Breitenbach (Bas-Rhin), Gemeinde im Elsass, Département Bas-Rhin, Frankreich
 Breitenbach-Haut-Rhin, Gemeinde im Elsass, Département Haut-Rhin, Frankreich

Gemeindeteile und weitere Orte:
 in Deutschland
 Breitenbach (Ellenberg), Ortsteil der Gemeinde Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Breitenbach (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Breitenbach (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Breitenbach (Ebermannstadt), Ortsteil der Stadt Ebermannstadt, Landkreis Forchheim, Bayern
 Breitenbach (Eiselfing), Ortsteil der Gemeinde Eiselfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Breitenbach (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Breitenbach (Kirchzell), Ortsteil des Marktes Kirchzell, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Breitenbach (Maroldsweisach), Ortsteil des Marktes Maroldsweisach, Landkreis Hassberge, Bayern
 Breitenbach (Oberleichtersbach), Ortsteil der Gemeinde Oberleichtersbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Breitenbach (Schliersee, Ort), Ortsteil des Marktes Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Breitenbach (Schonstett), Ortsteil der Gemeinde Schonstett, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Breitenbach (Bebra), Stadtteil der Stadt Bebra, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Breitenbach (Ehringshausen), Ortsteil der Gemeinde Ehringshausen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Breitenbach (Schauenburg), Ortsteil der Gemeinde Schauenburg, Landkreis Kassel, Hessen
 Breitenbach (Schlüchtern), Stadtteil der Stadt Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Breitenbach (Siegen), Stadtteil der Stadt Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Breitenbach (Großschirma), Siedlung im Stadtteil Siebenlehn der Stadt Großschirma, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Breitenbach (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg (Sachsen), Landkreis Zwickau, Sachsen
 Breitenbach (Sangerhausen), Stadtteil der Stadt Sangerhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Breitenbach (Wetterzeube), Ortsteil der Gemeinde Wetterzeube, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Breitenbach (Leinefelde-Worbis), Ortsteil der Stadt Leinefelde-Worbis, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Breitenbach (Schleusingen), Ortsteil der Stadt Schleusingen, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Breitenbach (Schmalkalden), Ortsteil der Stadt Schmalkalden, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

 in Österreich
 Breitenbach in der Weststeiermark, Ortschaft bzw. Breitenbach, Katastralgemeinde von Lannach, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Breitenbach (Gemeinde Ottendorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Ottendorf an der Rittschein, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Breitenbach (Gemeinde Pöllauberg), Ortsteil von Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Breitenbach (Gemeinde Kainach bei Voitsberg), Ortschaft von Kainach bei Voitsberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Breitenbach (Gemeinde Sankt Kathrein am Offenegg), Ortsteil von Sankt Kathrein am Offenegg, Bezirk Weiz, Steiermark

historisch und Exonyme:
 Breitenbach (Wüstung, Oberlauken), Wüstung nahe Oberlauken, Hochtaunuskreis, Hessen
 Breitenbach (Wüstung, Schwalmstadt), Wüstung nahe Rommershausen, Stadt Schwalmstadt, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Potůčky, Gemeinde im Karlovarský kraj, Tschechien (dt. Breitenbach)

Baulichkeiten:
 Burg Breitenbach, Burgruine bei Breitenbach (Wetterzeube), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Villa Breitenbach, Villa in Arrenberg (Wuppertal), Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Breitenbach (Echaz), linker Zufluss der Echaz bei Betzingen (Reutlingen), Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Breitenbach (Efze), rechter Zufluss der Efze bei Völkershain, Gemeinde Knüllwald, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Breitenbach (Eggerbach), rechter Zufluss des Eggerbachs (zur Regnitz) nach Weigelshofen, Markt Eggolsheim, Landkreis Forchheim, Bayern
 Breitenbach (Einraffshofer Wasser), rechter Zufluss des Einraffshofer Wassers, auch Einraffshofer Bach (zur Schondra) bei der Aspenmühle von Unterleichtersbach, Gemeinde Oberleichtersbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Breitenbach (Erle), linker Zufluss der Erle bei St. Kilian, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Breitenbach (Erleinsbach), linker Zufluss des Herrenseegrabens Hauptstrang-Oberlauf des Erleinsbachs (zum Main) bei Dürrfeld, Gemeinde Grettstadt, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Breitenbach (Ferndorfbach), rechter Zufluss der Ferndorfbachs oder der Ferndorf in Hilchenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen; speist den Breitenbachstausee
 Breitenbach (Fischach), rechter Zufluss der Fischach nahe Mittelfischach (Obersontheim), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Breitenbach (Fulda, Pfordt) oder Breitebach, rechter Zufluss der Fulda nahe Pfordt, Stadt Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen
 Breitenbach (Fulda, Röhrenfurth), rechter Zufluss der Fulda bei Röhrenfurth, Stadt Melsungen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Breitenbach (Gabelbach), linker Quellbach des Gabelbachs nahe Breitenbach, Markt Kirchzell, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Breitenbach oder Reichenbach (Gerbach), linker Zufluss des Gerbachs (zur Rotach, zur Wörnitz) nach der Dietlesmühle von Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Breitenbach (Grundbach), linker Zufluss des Grundbachs (zur Eyach) in Weilstetten, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Breitenbach (Hammermühlbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Hammermühlbachs (zum Kollbach, zur Donau), bei Kleinfilling, Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Breitenbach (Jossa, Knüll), linker Zufluss der Jossa (zur Fulda) bei Niederjossa, Markt Niederaula, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Breitenbach (Jossa, Spessart), linker Zufluss der Jossa (zur Sinn) bei Pfaffenhausen, Gemeinde Jossgrund, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Breitenbach (Kinzig), linker Zufluss des Gewerbekanals Hausach Ost links neben der Schwarzwälder Kinzig (zum Oberrhein) in Hausach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Breitenbach (Langenbach), linker Zufluss des Langenbachs (zur Lauter) bei Erfweiler, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Breitenbach (Liebochbach), linker Zufluss des Liebochbachs bei Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Breitenbach (Loisach), rechter Zufluss zur Loisach bei Ziegelei, Stadt Geretsried, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Breitenbach, Unterlaufname des Mutterbachs ab der  bayerisch-hessischen Landesgrenze, linker Zufluss des Mains bei Wörth am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Breitenbach (Mühlenbach), rechter Zufluss des Mühlenbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Brühlbachs oder Briehlbachs, zum Krebsbach, zur Stockacher Aach) bei Raithaslach, Stadt Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Breitenbach (Mümling), rechter Zufluss der Mümling bei Neustadt, Stadt Breuberg, Odenwaldkreis, Hessen
 Breitenbach (Nister), linker Zufluss der Nister in Emmerichenhain, Stadt Rennerod, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Breitenbach (Oswaldgrabenbach), rechter Zufluss des Oswaldgrabenbaches bei Stübler Gemeinde Kainach bei Voitsberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Breitenbach (Preberbach), rechter Zufluss des Preberbachs (zum Rantenbach) vom Osthang des Preber, Bezirk Murau, Steiermark
 Breitenbach (Schliersee, Bach), westlicher Zufluss des Schliersees bei Breitenbach, Markt Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Breitenbach (Schmittenbach), rechter Quellbach des Schmittenbachs (zum Zeller See) bei Schmitten, Stadt Zell am See, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg
 Breitenbach (Schwarza), linker Zufluss der Schwarza in Schwarzmühle, Gemeinde Meuselbach-Schwarzmühle, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Breitenbach (Schwarzwasser), linker Zufluss des Schwarzwassers bei Wittigsthal, Stadt Johanngeorgenstadt, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Breitenbach (Södingbach), rechter Zufluss des Södingbachs (zur Kainach) bei Köberer, Gemeinde Geistthal-Södingberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Breitenbach (Speyerbach), linker Zufluss des Speyerbachs in Breitenstein, Gemeinde Esthal, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Breitenbach (Talbach), rechter Zufluss des Talbachs (zum Glan) bei Eßweiler, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Breitenbach (Tegernsee), westlicher Zufluss des Tegernsees in Bad Wiessee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Breitenbach (Werthenbach), rechter Zufluss des Werthenbachs in Werthenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Breitenbach (Wieda), linker Zufluss der Wieda in Walkenried, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Breitenbach (Wiesent), im Oberlauf Talbach, rechter Zufluss der Wiesent in Ebermannstadt, Landkreis Forchheim, Bayern

Weiteres:
 Fundplatz Breitenbach, bei Breitenbach (Wetterzeube), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Breitenbachquelle, Naturdenkmal, Quelle des Breitenbach (Echaz) bei Pfullingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Breitenbach ist ein Familienname:
 Breitenbach (Adelsgeschlecht), vogtländisch-sächsisch-thüringische Adelsfamilie

 Alfred Breitenbach (* 1972), deutscher Altphilologe und Hochschullehrer
 Anna Breitenbach (* 1952), deutsche Autorin und Künstlerin
 Annalena Breitenbach (* 1998), deutsche Fußballspielerin
 Clemens Breitenbach (1864–1943), deutscher Komponist und Pädagoge
 Diether Breitenbach (* 1935), deutscher Politiker und Psychologe
 Edgar Breitenbach (1903–1977), deutscher Bibliothekar und Kunsthistoriker
 Elke Breitenbach (* 1961), deutsche Politikerin (Die Linke), Senatorin und Abgeordnete in Berlin
 Franz Xaver Schmid-Breitenbach (1857–1927), Maler der Münchner Schule
 Georg von Breitenbach (* um 1485; † 1540 oder 1541), Rechtsgelehrter und Kanzler im Kurfürstentum Brandenburg
 Georg Friedrich Breitenbach (1605–1685), oberster Ratsmeister und kaiserlicher Postmeister in Erfurt
 Gerhard von Breitenbach (1886–1974), Politiker der Zentrumspartei und Landrat des Kreises Limburg
 Hanns Breitenbach (1890–1945), deutscher Bildhauer
 Hans Rudolf Breitenbach (1923–2013), schweizerischer klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Hermann Breitenbach (1883–1967), Schweizer Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Jayson Breitenbach (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Johann Heinrich Breitenbach (1809–1866), Schweizer Musiklehrer und Dirigent
 Johann von Breitenbach († 1507 oder 1509), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Wolfgang Breitenbach (1908–1978), österreichischer Professor für physikalische Chemie
 Josef Breitenbach (1896–1984), US-amerikanischer Fotograf deutscher Herkunft
 Josef Breitenbach (Mykologe) (19??–1998), schweizerischer Mykologe und Autor der Buchreihe „Pilze der Schweiz“
 Konrad Breitenbach (1883–1960), deutscher Landwirt, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Patrick Breitenbach (* 1976), deutscher Blogger, Podcaster, Autor und Dozent 
 Paul von Breitenbach (1850–1930), Minister für öffentliche Arbeiten in Preußen
 Petra von Breitenbach (* 1953), deutsche Künstlerin, Autorin und Lehrerin
 Roland Breitenbach (1935–2020), deutscher Geistlicher und Autor
 Verena Breitenbach, deutsche Ärztin, Autorin und Referentin
 Wilhelm Breitenbach (1856–1937), deutscher Botaniker, Zoologe und Verleger

Breitenbach bezeichnet außerdem:
 Verkehrsgesellschaft Breitenbach, privater Busbetrieb in Hamm, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Breidenbach (Begriffsklärung)
 Breitbach
 Breitenseebach
 Breitentalbach
 Breytenbach
 Finster-Breitenbach, rechter Zufluss des Breitenbach (Langenbach) bei Esthal, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Großbreitenbach
 Groß-Breitenbach
 Kleinbreitenbach
 Niederbreitenbach
 Breitenbachtalsperre